Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom d'USS Laffey : 
 l', un destroyer de la classe Benson en service de 1941 à 1942 ;
 l', un destroyer de la classe Allen M. Sumner en service de 1943 à 1975 ; 

Laffey